Ранчо лос Лимонес има више значења:

 Ранчо лос Лимонес (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лос Лимонес (Тепетлиспа), насеље у савезној држави Мексико у Мексику